Srebrna (bulgariska: Сребърна) är ett distrikt i Bulgarien.   Det ligger i kommunen Obsjtina Silistra och regionen Silistra, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Sofia.

Trakten runt Srebrna består till största delen av jordbruksmark. Runt Srebrna är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är november, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Silistra (region)